Grayson ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Grayson (Alabama), im Winston County
 Grayson (Arkansas), im Crittenden County
 Grayson (Georgia), im Gwinnett County
 Grayson (Kalifornien), im Stanislaus County
 Grayson (Kentucky), im Carter County
 Grayson (Louisiana), im Caldwell Parish
 Grayson (Missouri), im Clinton County
 Grayson (North Carolina), im Ashe County
 Grayson (Ohio), im Miami County
 Grayson (Oklahoma), im Okmulgee County
 Grayson Springs, im Grayson County, Kentucky
 Grayson Valley, im Jefferson County, Alabama
 Grayson Township, im Jefferson County, Oklahoma

Grayson ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Grayson (* 1958), US-amerikanischer Politiker
 Albert Kirk Grayson (* 1935), kanadischer Altorientalist
 Andrew Jackson Grayson (1819–1869), US-amerikanischer Ornithologe und Vogelzeichner 
 Campbell Grayson (* 1986), neuseeländischer Squashspieler
 Cary Travers Grayson (1878–1938), US-amerikanischer Konteradmiral und Arzt
 Cecil Grayson (1920–1998), britischer Romanist und Italianist
 Clifford Grayson (1857–1951), US-amerikanischer Maler
 Coco Grayson (* 2000), US-amerikanische Schauspielerin, Kinderdarstellerin und Synchronsprecherin
 Dave Grayson (1939–2017), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Devin Grayson (* 1970), US-amerikanische Comicautorin
 Frances Wilson Grayson (um 1890–1927), US-amerikanische Pilotin
 G. B. Grayson (Gilliam Banmon Grayson; 1888–1930), US-amerikanischer Old-Time-Musiker
 Henry Grayson (1865–1951), englischer Schiffsbauer
 Jerry Grayson (1935–2013), US-amerikanischer Schauspieler
 Kathryn Grayson (1922–2010), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Paul Grayson (* 1971), englischer Rugby-Union-Spieler
 Simon Grayson (* 1969), britischer Fußballspieler und -trainer
 William Grayson (1736–1790), US-amerikanischer Politiker
 William J. Grayson (1788–1863), US-amerikanischer Politiker und Lyriker

Siehe auch:
 Grayson County
 Grayson-Nunatak, Antarktika